Серге́й Васи́льевич Медве́дев:
 Медведев, Сергей Васильевич (футболист) (род. 1956) — советский и российский футболист.
 Медведев, Сергей Васильевич (сейсмолог) (1910—1977) — крупнейший специалист в области инженерной сейсмологии.